Paso de Indios (Chubut), een plaats in de Argentijnse provincie Chubut
Paso de Indios (departement), een departement van de Argentijnse provincie Chubut